Svetovno prvenstvo v športni gimnastiki 1970 je bilo 17. svetovno prvenstvo v športni gimnastiki, ki se je odvijalo med 22. in 27. oktobrom 1970 v ljubljanski Hali Tivoli. Tekmovanje je Ljubljana gostila drugič, prvič je tu potekalo leta 1922.

Medalje

Moški

Mnogoboj

Parter

Konj z ročaji

Obroči

Preskok

Bradlja

Drog

Ekipno

Ženske

Mnogoboj

Preskok

Dvovišinska bradlja

Gred

Parter

Ekipno

Viri

Gymn-forum.net
Sports123.com

1970
Športne prireditve v Jugoslaviji
1970 v športu
1970 v Jugoslaviji
Športne prireditve v Ljubljani